Westtangente steht für:

 die Westtangente in Augsburg, siehe Bundesstraße 17 #Verlauf
 Westtangente Bautzen, siehe Bundesstraße 96 #Bautzen – Senftenberg
 ein nicht realisiertes Autobahnprojekt in Berlin, siehe Bundesautobahn 103
 Westtangente Braunschweig, auch Braunschweiger Stadtautobahn, siehe Bundesautobahn 391
 Westtangente Flensburg, siehe Bundesstraße 200 #Ersetzungen
 Westtangente in Frankfurt am Main, eine geplante Stadtbahnlinie, siehe Regionaltangente West
 Westtangente Freising, Umgehungsstraße von Freising

 Westtangente Landshut, Straßenbauprojekt bei der Stadt Landshut
 Westtangente in Linz, Teil der Kremstal Straße im Stadtgebiet von Linz
 Westtangente Mannheim, nicht realisiertes Straßenprojekt in Mannheim
 eine geplante Straßenbahnstrecke in München, siehe Straßenbahn München #In Planung
 Westtangente Pforzheim, geplante Umgehungsstraße von Pforzheim, siehe Bundesstraße 463 #Ersetzungen
 Westtangente Rosenheim, Umgehungsstraße von Rosenheim
 Westtangente Zürich, Teil der Hauptstrasse 4 in Zürich